Beardsley se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 J.W. Beardsley
 Paul M. Beardsley